«Комсомолия» — прежнее название иркутской областной газеты «Советская молодёжь».
 (1283) Комсомолия — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 23 сентября 1925 года советским астрономом Владимиром Альбицким.